La chiesa dell'Annunziata di Piano di Montoro sta nell'attuale chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino.

Storia 
Primi cenni di una chiesa dedicata all'Annunziata a Montoro si trovano in atti notarili (testamenti) nel 1367. A partire dal 25 aprile 1471, fu presa in possesso dai padri agostiniani, donata da papa Paolo II, che la ristrutturarono.

La sua struttura originaria, forse per i terribili terremoti del 1688 e del 1694, fu probabilmente radicalmente rifatta tra il 1650 e gli inizi del 1700 variandone lo stile dal gotico al romanico-barocco.

Altri interventi degli agostiniani ebbero luogo nel 1760 e nel 1771.

La prima descrizione più o meno completa di questa chiesa, assieme a quella del convento, si trova in una relazione del 1650, che fornisce le corrispondenti alle attuali: lunghezza, compreso il coro, di palmi 144, ossia m.38,0952 (essendo il palmo = m. 0,26455), altezza di palmi 70 (m.18,52) e larghezza di palmi 48 (m.12,70).

Per oltre due secoli (dal 1471 al 1692) i frati agostiniani continuarono ad ospitare la congrega della Annunziata dei battenti che all'inizio del 1500 aveva cambiato nome in "Congrega o Confrateria del SS. Sacramento o del Corpo di Cristo o CorpusDomini".

Note 

Annunziata
Montoro Inferiore
Annunziata